Osoby o tym nazwisku:
 Keith Arkell – angielski szachista
 Richard Arkwright – angielski wynalazca
 Simon Arkell – australijski lekkoatleta
 Valerie Arkell-Smith – angielski transmężczyzna i działacz faszystowski